Nowokamjanka (ukrainisch Новокам'янка; russische Entsprechung Nowokamenka/Новокаменка) heißen folgende geographische Objekte:

 Nowokamjanka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka, Oblast Cherson, Ukraine 
 Nowokamjanka (Tomakiwka), Dorf im Rajon Tomakiwka, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine 
 Nowokamjanka (Ismajil), Dorf im Rajon Ismajil, Oblast Odessa, Ukraine 
 Nowokamjanka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy, Oblast Saporischschja, Ukraine 

Siehe auch: 
 Kamjanka